Фурдик — фамилия.

Известные носители 
  (род. 2000) — российская тяжелоатлетка, серебряная медалистка чемпионата России в рывке в весе до 45 кг (2021), сестра Ирины Фурдик.
 Фурдик, Игор — посол Словакии в России (1999—2004) и Сербии (2005—2010).
  (род. 1998) — российская тяжелоатлетка, серебряная медалистка чемпионата России в весе до 55 кг (2019).